De Ronde van de Haut-Var 1994 werd verreden op zaterdag 19 februari. Het was de 26ste editie van deze Franse eendagswielerwedstrijd, die ging over een afstand van 199 kilometer met start in Fréjus en finish in Draguignan.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

1994
Eendagswielerwedstrijd in 1994